Ґалаґа́н — півень з великою головою і голою шиєю
 Ґалаґа́н — головешка
 Ґалаґа́н — великий мідний горщик
 Ґалаґа́н — діалектна назва поплавця
 Ґалаґа́н — застаріла назва ікри з білої риби
 Ґалаґа́н — старовинна монета в 4 крейцери
 Ґалаґа́н — місцева назва оману високого — багаторічної трав'янистої рослини

Прізвище 

Ґалаґа́н (мн. Ґалаґани́, дв. Ґалаґа́ни) — українське прізвище, яке значиться у Списку дворянських родів, внесених в Общий гербовник Российской империи (т. V, с. 120).
 Галаган Валентина Яківна ( 1952) — дослідниця історії жіночого руху в Україні та його сучасного стану.
 Галаган Володимир Дмитрович «Душман» (1970—2018) — вояк Української добровольчої армії, заступник командира 8 ОБ «Аратта», учасник російсько-української війни.
 Галаган Гнат Іванович (???—1748) — полковник чигиринський (1709—1714) і прилуцький (1714—1739). У 1708 році зрадив гетьмана Мазепу і перейшов на сторону московської армії, 14 травня 1709 року допоміг царським військам зруйнувати Стару Січ.
 Галаган Григорій Анатолійович — підполковник Служби безпеки України, кавалер ордена «За мужність».
 Ґалаґан Григорій Гнатович (1716—1777) — прилуцький полковник (1739—1763), учасник походів проти турків. Син Гната Галагана.
 Ґалаґан Григорій Павлович (1819—1888) — український громадський діяч, меценат, великий поміщик на Полтавщині і Чернігівщині.
 Ґалаґан Іван Григорович (? — 1789) — прилуцький полковник (1763—1764). Син Григорія Гнатовича Ґалаґана.
 Ґалаґан Микита (???—1648) — український національний герой, учасник Корсунської битви.
 Ґалаґан Микола Михайлович (1882 — р. см. невідомий.) — український громадсько-політичний діяч, публіцист, член Української Центральної ради.
 Ґалаґан Павло Григорович (1853—1869) — останній представник роду, на якому рід Ґалаґан вигас.
 Галаган Ростислав Мстиславович — український музикант, композитор, художній керівник самодіяльного народного гурту «Сусіди»
 Ґалаґан Семен Іванович — миргородський наказний полковник (1736), осавул полковий (1721—1734, 1736—1738).

Див. також 

 Ґалаґани — український рід
 Ґалаґани — місцевість у Києві
 Колегія Павла Ґалаґана — приватна гімназія заснована в Києві Ґалаґаном Григорієм Павловичем.

Примітки 

Українські прізвища